Бойко Димитров може да се отнася за:
 Бойко Димитров (политик) (р. 1941), български политик
 Бойко Димитров (футболист) (?), български футболист